Боево — название населённых пунктов.

Болгарии 
 Боево — село в Смолянской области Болгарии.

Россия 
 Боево — село в Каширском районе Воронежской области.
 Боево — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Боёво — деревня в Невельском районе Псковской области.

См. также 
 Боево Первое — деревня в Золотухинском районе Курской области России.
 Боево Второе — деревня в Золотухинском районе Курской области России.